«Укрощéние стропти́вого» () — итальянская кинокомедия  года режиссёрского дуэта Кастеллано и Пиполо. Главные роли в фильме исполнили Адриано Челентано и Орнелла Мути.

Сюжет 

Действие фильма происходит в вымышленной итальянской деревне Ровинья́но, недалеко от городов Вогера и Портофино.

Молодые журналисты приходят в Кантри-Клуб, чтобы взять интервью для газеты у местного предпринимателя Элии Кодоньо. Ему исполняется 40 лет, и в честь этого газета хочет выпустить поздравительную статью. Однако самого Элии в клубе нет, так как он играет в теннис сам с собой. Зато посетители клуба с удовольствием рассказывают журналистам о скверном характере Элии. Когда тот приходит после игры и соглашается на интервью, журналист спрашивает у него, действительно ли у него такой скверный характер. Элиа сразу выходит из себя, и чтобы доказать журналисту обратное, выплёскивает кофе на бармена, а затем принимается честить на чём свет стоит посетителей клуба. Он обвиняет их в том, что после женитьбы они стали слабыми и никчёмными, а сам Элиа никогда не женится, чтобы сохранить свою молодецкую удаль. Однако со своими работниками и подчинёнными Элиа ведёт себя иначе. Он к ним добр и справедлив, хотя и может задать перцу, если придётся. Элиа всегда ездит на велосипеде, дружит с местным священником Чирилло, тренирующим баскетбольную команду, и умеет разговаривать с воронами. Чтобы фермер не отравлял птиц, которые едят его зерно, Элиа уговаривает их улететь на заброшенное поле, где полно еды.

Чирилло приглашает Элию посетить соревнование по баскетболу, где будет выступать его команда. Но Элиа отказывается, потому что в понедельник он летит в Брюссель вести переговоры насчёт капусты. Тогда священник заводит разговор о женитьбе Элии, ведь тому уже пора заводить потомство. Да и без телесной близости с женщиной живётся туго. Элиа же признаётся, что когда его плоть восстаёт и требует женщину, он отправляется колоть дрова, и ему этого вполне хватает. Экономка Элии, пожилая африканка Мами, также пытается свести его хоть с одной приличной девушкой, но Элиа с ними не церемонится. Для одной он нарядился в чудовище Франкенштейна, а для другой нацепил вампирские клыки, чтобы напугать. Мами ругает его за это, но ничего поделать не может.

У Элии большое хозяйство, куда входят и виноградники. Его бухгалтер задумал сэкономить деньги Элии и вместо рабочих приобрести специальный пресс, который будет давить виноградный сок. Элиа соглашается, но при одном условии, пресс должен работать эффективнее десяти его работников. Для этого даже устроили соревнование, поставили 2 больших чана с виноградом, в один установили пресс, а в другой забрался сам Элиа. И под задорную музыку Элиа легко уделал пресс своей производительностью.

Вечер у Элии не удался. Сначала верный пёс обыграл его в шахматы, потом началась гроза и к нему в дверь постучалась незнакомка. Невероятно красивая 25-ти летняя девушка по имени Лиза Сильвестри промокла до нитки, её машина сломалась, и Лиза попросилась в дом Элии, чтобы высушить вещи и обогреться. Элиа не обрадовался её визиту и всеми силами пытается выдворить непрошеную гостью, но гостеприимная Мами уговаривает девушку остаться на ночлег. Лиза звонит своей подруге Ренате, чтобы предупредить, что она не приедет на вечеринку. Там её ждёт Витторио Манкарани, мужчина Лизы, который хочет на ней жениться. Он предлагает приехать за ней, но Лиза отказывается. Её увлёк своим необычным поведением Элиа. Он — крепкий орешек, а Лиза — азартная девушка, которая непременно хочет влюбить его в себя.

Лиза надевает к ужину соблазнительное платье, но Элиа замечает только редкую бабочку, севшую на плечо Лизы. Мами вносит торт со свечами, и Лиза, узнав, что сегодня у Элии день рождения, дарит ему музыкальную шкатулку. Подарок ему пришёлся по душе, но Элиа делает вид, что он не понравился. Он выводит Лизу своим поведением, и та закатывает сцену этому «бесчувственному чурбану». Лиза принимается собирать вещи, якобы хочет уехать в гостиницу, которая находится в 15 километрах от дома Элии, а тот не против. Он помогает девушке собраться, однако Лиза вместо гостиницы звонит на заправку и делает вид, что заказывает номер, но ей предлагают бензин, указывая на то, что она ошиблась номером. Лиза притворно расстраивается и решает таки остаться в доме Элии. Мами отправляется спать, но вечером Лиза только начинает жить. Она просит Элию развлечь её, и тот зовёт девушку на чердак, чтобы посмотреть на звёзды в телескоп. На чердаке Лиза замечает телевизор, и они с Элией садятся смотреть старые комедии, где все забавно падают. Падения и удары расстраивают Элию. Его слёзы портят удовольствие от просмотра, и Лиза уходит. Элиа слышит, как девушка валится с лестницы, выходит посмотреть, что с ней и начинает покатываться со смеху. До него наконец дошло, почему падения выглядят так комично. Лиза подвернула ногу, и Элие приходится вести её в комнату для гостей. Между делом Лиза принимается целовать его в шею, но Элиа невозмутимо отстраняется, а затем с остервенением идёт колоть дрова.

На следующее утро Элиа чинит машину Лизы, попутно выбрасывая половину деталей. Затем он будит девушку, чтобы выпроводить её из своего дома. Но Лиза притворяется, что её нога ещё сильно болит, и ей придётся остаться ещё на пару дней. Элиа молчаливо соглашается, после чего берёт телескоп и на велосипеде едет к своему соседу, который слёг с воспалением лёгких. Элиа поднимается в его спальню на втором этаже, выставляет телескоп, направляет его в сторону своего дома и звонит себе по телефону. Через телескоп он видит гостевую комнату и Лизу в постели. Девушка, убедившись, что рядом никого нет, встаёт и берёт трубку. Элиа понимает, что она соврала насчёт ноги. Он возвращается домой, собирает вещи Лизы, привязывает (вы́бленочным узлом) кровать к трактору и везёт через всю округу. Лиза осыпает Элию проклятьями, но ничего не может сделать. Эта выходка заставляет её покинуть дом Элии, однако далеко она не уехала. Девушка решает вернуться и дать достойный ответ этому «зарвавшемуся деревенщине».

Под аплодисменты местных женщин Лиза влепляет Элие смачную пощёчину. Тот, недолго думая, отвечает ей, ударив ведром по голове. Такой отпор охлаждает пыл Лизы и у них получается поговорить по душам. Элиа говорит, что сразу понял, что Лиза не сможет жить в деревне и работать как остальные, потому что она — городская девушка и любительница светских вечеринок, а лучшее развлечение в деревне — это просмотр старых фильмов по телевизору. Лиза же пытается убедить Элию, что справится с деревенской жизнью. Элиа даёт ей срок до понедельника, и если она перенесёт все тяготы, то сможет остаться. После этого у Лизы начинаются деревенские будни. Ей приходится носить на голове целую корзину с яйцами, которые она благополучно разбивает, затем Элиа показывает как нужно грузить мешки, но сил у девушки не хватает. После этого они идут пилить дрова, а следом собирать помидоры.

Когда день подошёл к концу, Лиза была измотана. Она признаётся, что вернуть ей силы сможет только косячок с травкой. Элиа вызывается привезти ей немного марихуаны. Сделав пару затяжек, Лиза становится бодрой и хочет отправиться на танцы. Элиа же удивляется, чтобы обычный цикорий оказал на неё такой эффект. Услышав, что Элиа её обманул, Лиза приходит в бешенство. Она принимается кидать в Элию разные вазы, но тот не остаётся в долгу. Так они и бушевали, пока не закончились бьющиеся вещи. Затем они отправляются на дискотеку, где оба засыпают от усталости прямо во время танца.

На следующее утро Элиа ведёт Лизу на охоту, однако стрелять в уток и другую дичь он отказывается. Зато, когда появляются охотники, Элиа с удовольствием расстреливает весь боезапас в их ружьях. Когда деревенские дела закончились, Лиза везёт Элию в ресторан, поскольку захотела ему показать, как можно развлекаться в свободное от работы время. Для этого Элие пришлось надеть костюм и галстук, который он называет «собачьей удавкой». В ресторане пару усаживают за лучший столик с видом на озеро. Лиза встречает свою подругу Ренату с друзьями, и та принимается окручивать Элию. Между делом, Рената говорит ему, что у Лизы есть молодой человек Витторио. Наконец разговор подруг настолько накалился, что Лизе пришлось проредить шикарную шевелюру Ренаты. Пока девушки катаются по полу, Элиа наслаждается зрелищем, однако и ему не долго пришлось бездействовать. Кавалер Ренаты и его друзья решили проучить деревенщину, но Элиа с Лизой легко их одолели.

Счастливые после схватки с неприятелями Лиза и Элиа едут к озеру. Здесь Лиза пытается соблазнить кавалера, но тот не поддаётся её чарам. По возвращении домой Элиа объясняет свою отстранённость, он узнал о Витторио и понял, что Лиза хотела им только попользоваться. Лиза осознаёт, что завтра ей придётся уехать, поэтому она предпринимает последнюю отчаянную попытку покорить Элию. Она раздевается и ложится к нему в постель, однако Элиа отвергает её, а затем снова идёт колоть дрова. Лиза звонит Витторио и просит забрать её. Элиа лично провожает девушку, и Витторио увозит её. После этого Мами отказывается дальше работать в доме Элии, собирает вещи и уходит. Элиа остаётся в одиночестве.

На следующий день Элиа собирается лететь в Брюссель, но в последний момент передумывает. Вместо этого он едет на баскетбольный матч, где команда Чирилло играет против команды, за которую болеет Витторио. Команда священника проигрывает всухую, и, чтобы произвести впечатление на Лизу, Элиа надевает баскетбольную форму, вступает в игру и в одиночку забрасывает десятки мячей в кольцо, тем самым принося победу команде Чирилло. Когда игра заканчивается, Элиа поднимается на трибуну к Лизе и предлагает ей стать его женой. Не сразу, но девушка соглашается.

Несколько дней после их свадьбы дом Элии содрогается как при землетрясении. Его друзья и Мами решают посмотреть, не повредились ли Элиа с Лизой в постели. Однако с ними всё в порядке. Более того, Элиа стал улыбчивым и добрым, и больше ему не придётся колоть дрова.

В ролях 
 Адриано Челентано — Элиа Кодоньо
 Орнелла Мути — Лиза Сильвестри
 Пипо Сантонастазо —  Чирилло, священник
 Эдит Петерс —  Элии Мами, экономка
 Милли Карлуччи — Рената, подруга Лизы 
 Никола де Буоно — Витторио Манкарани, инженер (жених Лизы) 
  — бензозаправщик 
 Раффаэле ди Сипьо — официант

Советский дубляж 
 Рудольф Панков — Элиа Кодоньо
 Ольга Гаспарова — Лиза Сильвестри
 Георгий Вицин) — Чирилло, священник
 Тамара Сёмина — Элии Мами, экономка
 Лариса Виккел — Рената, подруга Лизы
 Эдуард Изотов — Витторио Манкарани, инженер (жених Лизы)
 Александр Вигдоров — бензозаправщик
 Алексей Алексеев — официант

Остальные роли дублировали: Эдуард Изотов, Станислав Захаров и Алексей Алексеев. Режиссёр русского дублирования — Евгений Алексеев.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Кастеллано и Пиполо
 Режиссёры — Кастеллано и Пиполо
 Оператор — Альфио Контини
 Художник-постановщик — Бруно Амалфитано
 Художник по костюмам — Уэйн Финкелман
 Композитор — Детто Мариано
 Монтажёр — Антонио Сичильяно
 Продюсеры — Марио Чекки Гори и Витторио Чекки Гори

Культурные отсылки 
Название картины перекликается с известной комедией Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» (по-итальянски La bisbetica domata), в которой своенравную и капризную героиню вразумляет мужчина.

Прокат в СССР 
В 1982 году с большим успехом состоялась премьера фильма в кинотеатрах СССР. Фильм посмотрели 56 млн человек.

В картине цензурой были вырезаны или значительно сокращены некоторые слабые и неэстетичные эпизоды, например:
 начальная сцена,
 сцена охоты на браконьеров,
 сцена с отёлом коровы,
 драка в ресторане между Лизой и её подругой,
 эротическая сцена соблазнения Элиа с Лизой топлесс,
 предпоследняя сцена в доме Элиа после его свадьбы,
 сцена со свиньёй,
 вырезана была и одна из финальных сцен, в которой показана трясущаяся люстра.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Краткое описание фильма на Allmovie.com
 Информация и фотогалерея на Celentano.RU

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1980 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 1980 года
Фильмы Кастеллано и Пиполо